Анатолий Григорьевич Чикишев — советский и российский физико-географ, карстовед. Доктор географических наук, профессор Московского государственного открытого педагогического института (университета). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
В 1961 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата географических наук по теме «Средний Урал : Природные особенности и физ.-геогр. районирование». В 1985 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора географических наук по теме «Карст Русской равнины : Ландшафтно-географический подход к региональной характеристике карста». 

Работал в Московском государственном открытом педагогическом институте /университете / Московском государственном гуманитарном университете им М. В. Шолохова

Библиография 
 Карст Русской равнины [Текст]. - Москва : Наука, 1978. - 191 с.
 Пещеры на территории СССР [Текст]. - Москва : Наука, 1973. - 137 с.
 Проблемы изучения карста русской равнины [Текст] = Problems of the Russian plain karst study. - Москва : Изд-во МГУ, 1979. - 304 с. 
 Ландшафтная индикация [Текст] : научное издание / С. В. Викторов, А. Г. Чикишев ; ред. Н. А. Гвоздецкий ; АН СССР. - М. : Наука, 1985. - 95, 1 с. - (Человек и окружающая среда). - Библиогр.: с. 95-96
 Ландшафтная индикация и ее практическое применение : научное издание / С. В. Викторов, А. Г. Чикишев ; ред. Н. А. Гвоздецкий. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 200 с. : табл. - Библиогр.: с. 186-194
 Карст в карбоновых породах [Текст] / Отв. ред. А. Г. Чикишев. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. - 182 с. : ил.; 27 см. - (Труды Московского общества испытателей природы/ Отдел геол.-геогр. Секция географии; Т. 47).
 Север Европейской части СССР [Текст] : Очерк природы / Г. Д. Рихтер, А. Г. Чикишев. - Москва : Мысль, 1966. - 237 с.
 Факторы и процессы рельефообразования : Сб. науч. тр. / Моск. гос. заоч. пед. ин-т; [Редкол.: А. Г. Чикишев (отв. ред.) и др.]. - М. : МГЗПИ, 1983. - 124 с.
 Факторы и процессы ландшафтообразования : Межвуз. сб. науч. тр. / Моск. гос. заоч. пед. ин-т; [Редкол.: А. Г. Чикишев (отв. ред.) и др.]. - М. : МГЗПИ, 1988. - 146 с.
 Практикум по физической географии материков : Учеб. пособие для 4-5-х курсов геогр. фак. пед. ин-тов / М. П. Забродская, Л. Е. Усик, А. Г. Чикишев; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. - М. : Просвещение, 1989.
 Геоморфология центральной части Русской равнины [Текст] : Материалы совещ. / [Отв. ред. А. Г. Чикишев] ; Моск. филиал Геогр. о-ва СССР. Моск. о-во испытателей природы. - Москва : [б. и.], 1971. - 164 с.

Диссертации 
 Средний Урал : Природные особенности и физико-географическое районирование : диссертация ... кандидата географических наук : 11.00.00. - Москва, 1961. - 414 с
 Карст Русской равнины : Ландшафтно-географический подход к региональной характеристике карста : диссертация ... доктора географических наук : 11.00.01. - Москва, 1985. - 412 с.

Примечания 

Доктора географических наук
Преподаватели Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова
Участники Великой Отечественной войны
Заслуженные деятели науки Российской Федерации